Joerges ist der Familienname folgender Personen:

 Bernward Joerges (* 1937), deutscher Soziologe
 Christian Joerges (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler
 Edwin Joerges (* 1901), deutscher Verwaltungsjurist
 Ernst Joerges (1874–1926), deutscher Jurist und Politiker
 Rudolf Joerges (1868–1957), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Jörges